Bali János (1954– ) magyar filmrendező
 Bali János (1963– ) magyar fuvolaművész, zeneszerző
 Bali János (1970– ) magyar néprajzkutató
Bali János (1992–) kriptoszakértő, NEWCHANGE.IO magyar kriptotőzsde létrehozója, üzletember, vállalkozó